Териодо́нты или зверозубые , — клада терапсид, подразделяемая на три основные группы: горгонопсы (Gorgonopsia), тероцефалы (Therocephalia) и цинодонты (Cynodontia). До наших дней дожили только цинодонты, представленные в современной фауне млекопитающими. С другими териодонтами млекопитающих сближают сходства в строении черепа, позвоночника и конечностей, а также в делении зубов на клыки, резцы и коренные.

Филогения 
Филогенетическое положение таксона можно отобразить следующей упрощённой кладограммой:

Примечания 

Терапсиды
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном